Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commercial Historic District (Idaho), NRHP-Nr. 86002201
 Commercial Historic District (Kentucky), NRHP-Nr. 84001916

Siehe auch:
 Commercial Street Historic District